— железнодорожная станция на линиях Яманотэ, Кэйхин-Тохоку и Юракутё, расположенная в специальном районе Тиёда, Токио. Станция обозначена номером Y-18 на линии Юракутё. Секция JR East была открыта 25 июня 1910 года, секция Tokyo Metro 30 октября 1974 года. Станция соединена подземным переходом с находящейся неподалёку станцией . На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии
East Japan Railway Company
Линия Кэйхин-Тохоку
Линия Яманотэ
Tokyo Metro
Линия Юракутё

Планировка станции

JR East

Tokyo Metro
Одна платформа островного типа и 2 пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 JR East: Станция Юракутё 
 Tokyo Metro: Станция Юракутё 
 The Tokyo Virtual Tour: Станция Юракутё